EAE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Emae (Vanuatu)